Recke-Volmerstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert von der Recke-Volmerstein (1791–1878), Gründungsvater der Diakonie
 Friedrich Wilhelm von der Recke von Volmerstein (1817–1891), Rittergutsbesitzer und Abgeordneter
 Gotthard von der Recke von Volmerstein (1785–1857), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Mathilde von der Recke-Volmerstein (1801–1867), Pionierin der frühen deutschen Erweckungsdiakonie
 Philipp von der Recke von Volmerstein (1751–1840), Rittergutsbesitzer und Abgeordneter